Dębnik ist ein polnischer Ortsname:
 Dębnik (Reszel), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Damerauwald, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Dębnik (Krzeszowice), Ort im Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Dębnik (Dobiegniew), Ort im Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lesbus
 Dębnik (Wilków), Ort im Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Damnig, Kreis Namslau, Schlesien
 Dębnik (Szemud), Ort im Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Dębniki